SVD je kratica, ki lahko pomeni:
 v vojaštvu: ostrostrelna puška Dragunova; rusko: Снайперская винтовка Драгунова,
 v matematiki: singularni razcep; angleško: singular value decomposition.